Rincón de Soto är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Rincón de Soto ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rincón de Soto är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Rincón de Soto. Runt Rincón de Soto är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Calahorra,  km nordväst om Rincón de Soto. Trakten runt Rincón de Soto består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien